Семенкинский сельсовет:
 Семенкинский сельсовет — в составе Аургазинского района Башкортостана.
 Семенкинский сельсовет — в составе Белебеевского района Башкортостана.